Abraham Arturo Álvarez también conocido como Artes o Artes 1'29 es un Mc de Torrejón de Ardoz, Madrid.

Biografía 
En 1998, Artes realiza su primera maqueta en solitario, "VDB" con Zarman (miembro de VKR) bajo la producción de Gerardo El Vago.
Unos meses más tarde se separa de Clase A, grupo al que pertenecía desde sus comienzos como MC, aunque continúa colaborando con la formación hasta 2001. 
En el año 2001 participa en el primer álbum de la agrupación 995, concretamente en el bonustrack del disco con un tema junto a El Chojín titulado "Nunca".
Un año después comienza a colaborar con Zenit, especialmente a partir del lanzamiento del primer LP del MC de Alcorcón, "Producto Infinito".

Centenares de directos en todo el territorio nacional y actuaciones junto a los raperos de la escena española, Nach, Falsalarma, Tote King y muchos más, avalan a este MC.

En 2005 presentó su primer trabajo en solitario, el maxi "Capítulo 3". Artes, con este maxi, se caracteriza por un concepto musical fresco y contundente..

Su participación en el musical "Quijote HipHop" le valió el más alto reconocimiento de crítica y público. Artes representó Quijote Hip Hop por distintas ciudades españolas, acompañado por Frank T, La Excepción, Korazón Crudo, Zenit, Zeta y Suso 33.

En marzo de 2006 presentó su primer LP "Capítulo 2" una producción realista y eficaz.

En el año 2008 Artes sacó su segundo LP "La banda sonora de nuestras vidas" bajo el sello discográfico "Zona Bruta." Además, en este mismo año sacó un LP formando parte del grupo Crew Cuervos, un grupo de rap hardcore formado por doce mcs y cuatro djs hasta que en el 2010 Zenit se separó del grupo.

El 23 de septiembre dejó de formar parte del elenco de Crew Cuervos de forma permanente, se desconocen los motivos de dicha separación.

En 2012 Artes lanza su tercer y último álbum en solitario, con el nombre de "A", cuya producción musical sería autoría principalmente de Frank T, y en menor grado de Audiomatics, Roman Po, K ... El trabajo más profesional de Artes cuenta con las colaboraciones de Chojin, Frank T, Guerra (rapero), Roman Po...

En 2014 junto con José Vera, Fede Marini y Marcos Sánchez funda The Noise Beat, banda de fusión hiphop jazz, la cual tiene como sede musical el antiguo y mítico Café Berlín de Madrid.
Más tarde entrara en la formación como pianista David Sancho con quien en 2015, crea The Breitners, lanzando el álbum homólogo, "The Breitners". Tomando como referencia al medio-campista alemán Paul Breitner para el nombre, el disco, es sin duda el más arriesgado proyecto musical de Artes, que junto con el multi instrumentista David Sancho afrontaría ya su segundo LP, para el año 2017, de título "La vida sostenible". 

En 2015 Artes junto con David Sancho (piano y bajo), Fede Marini (batería) y Alberto Guio (saxofón) crea Rootsjam junto con el apoyo y soporte de Marula Café, club de música en directo y especializada en música negra con numerosos djs residentes como Héctor Mingues, Jesús Bombín o Toxic. 
Rootsjam es una jam, micro-libre de hiphop o rap, en la que numerosos artistas son invitados sobre el escenario, para improvisar sus temas junto a los músicos también invitados o espontáneos.

Discografía

En solitario 
 "Hoy nuestro Rap es Gratis" (Maxi) (2004)
 "Capítulo 3" (Maxi) (2005)
 "Capítulo 2" (LP) (2006)
 "La banda sonora de nuestras vidas" (LP) (2008)
 "Éxodo" (Maqueta) (2010)
 "A" (LP) (2012)

Con The Breitners 
 "The Breitners" (2015)
 "La Vida Sostenible" (2018)

Con Crew Cuervos 
 "Crew Cuervos" (Maxi) (2009)
 "Carrie" (LP) (2009)

Colaboraciones 

 Pacool "1/29 + Business" (con La Clase A) (2000)
 995 "Bonus Track" (2001)
 Zenit "Competí" (2003)
 Dj Yulian "Extraterrestres" (2004)
 Dj Yulian "Shock!" (con Falsalarma, Tote King, Nach, Bajo Mínimos y Zenit) (2004)
 Entrelíneas "El salvaje este" (2005)
 NomadaSquaD "Tan Solo 1 Minuto" (con Zenit) (2005)
 Zenit "Madrid 2M12" (con Bajo Mínimos y Dj Yulian) (2005)
 Primizia "Quema!!" (con XL) (2006)
 Rob Vendetta y Neixle "Otro árbol en llamas" (2006)
 Hammurabi (MC) "Paralelos" (2006)
 Frank T "La Nueva España" (2006)
 Korazón Crudo "Amor y Vicio" (con Zarman) (2006)
 VA "Rap sin respiro" (2006)
 VA "Luz En El Abismo" (con Fasther y Kultama) (2006)
 Zenit "Vaffanculo" (2006).
 Cheke en blanko "Imprevisible" (2007).
 Malafama Squad "Fresh" (2008).
 Ambkor  "Nada Original"   (2010)
 Jewel (MC) "Nada Es Fácil"  (Veterano de Guerra )(2010)
 Ambkor  "Dejame Ser"   (2013)
 Falsalarma "Buscando La Felicidad" con Passport (2014)
 Zeta Drastyka "Dualidad" (2014)
 Ambkor "Hoy es un Día para Sonreír  (2014)

Enlaces externos 
 Página de Artes aka 1/29 en Myspace
 

Raperos de la Comunidad de Madrid
Nacidos en Torrejón de Ardoz